Mahates kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Mahates (kommun), Bolívar, 
 Mahates (ort), Bolívar,